The Chain peut désigner :
 The Chain, un film britannique réalisé par Jack Gold, sorti en 1984 ;
 The Chain, un film américain réalisé par David Martín Porras, prévu pour 2017 ;
 The Chain, une chanson de Fleetwood Mac ;
 The Chain, un album de Deana Carter ;
 The Chain, un numéro du comic book Buffy contre les vampires, Saison huit.